„Сатурн“ за най-добър международен филм е една от категориите на наградите „Сатурн“, връчвани ежегодно от Академията за научнофантастични, фентъзи и хорър филми. Наградата за международен филм се връчва между 1981 и 1983 година и е възстановена през 2006 година. Дава се на филми, създадени извън САЩ и/или неанглоезични филми.

Победители и номинирани

2006 – 2009

2010 – 

Муждународен филм